Komet bezeichnet:
 Komet, einen Himmelskörper
 Komet (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Komet Group, Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung
 Komet (Schiff, 1998), ein Vermessungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Komet (Schiff, 1971), ein ehemaliges Vermessungs- und Aufklärungsschiff der Volksmarine der DDR
 Komet (Schiff, 1969), ein ehemaliges Vermessungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Komet (Schiff, 1937), ein Schiff im Zweiten Weltkrieg
 Komet (Schiff, 1911), ein Regierungsschiff in Deutsch-Neuguinea
 Der Komet (Belletristik), Zeitschrift, Altenburg 1830–1848
 Der Komet (Zeitschrift), ein Fachblatt für Schausteller und Marktkaufleute (seit 1883)
 Der Komet, eine Horror-Filmkomödie
 Der Komet oder Nikolaus Marggraf, ein Roman von Jean Paul
 ein Pseudonym des Musikers Frank Bretschneider (* 1956)
 Komet (Herbert-Grönemeyer-Lied) (1988)
 Komet (Udo-Lindenberg-&-Apache-207-Lied) (2023)
 einen Markennamen der Firma Komet Gerolf Pöhle & Co. GmbH, siehe auch DDR-Produkte
 einen Markennamen des Medizintechnikherstellers Gebr. Brasseler
 eine österreichische Lokomotive KOMET, siehe KFNB Ia
 Komet (Zug), eine Nachtzugverbindung zwischen Hamburg und Zürich
 ein deutsches Flugzeug im Zweiten Weltkrieg, siehe Messerschmitt Me 163
 eine Linie des inzwischen eingestellten Nachtzugangebotes City Night Line der Deutschen Bahn (DB)
 MGB Komet, Triebzüge der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) in der Schweiz für Adhäsions- und Zahnradbetrieb
 die Konferenz der Medizintechnikfachschaften, kurz KOMET

Siehe auch:

 Comet
 Comète
 Kometa (Begriffsklärung)
 Kometes